

Geografia 
 Regno Unito
 Mansfield – città del Nottinghamshire 
 Mansfield – distretto del Nottinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Mansfield – città della contea di Sebastian, Arkansas
 Mansfield – città della contea di Tolland, Connecticut
 Mansfield – census-designated place della contea di Brown, Dakota del Sud
 Mansfield – città della contea di Newton, Georgia
 Mansfield – villaggio della contea di Piatt, Illinois
 Mansfield – capoluogo della parrocchia di De Soto, Louisiana
 South Mansfield – villaggio della parrocchia di De Soto, Louisiana
 Mansfield – comune della contea di Bristol, Massachusetts
 Mansfield – città della contea di Wright, Missouri
 Mansfield – township della contea di Iron, Michigan
 Mansfield – township della contea di Burlington, New Jersey
 Mansfield – township della contea di Warren, New Jersey
 Mansfield – città della contea di Cattaraugus, New York
 Mansfield – capoluogo della contea di Richland, Ohio
 West Mansfield – villaggio della contea di Logan, Ohio
 Mansfield – borough della contea di Tioga, Pennsylvania
 Mansfield – città della contea di Tarrant, Texas
 Mansfield – città della contea di Douglas, Washington

Musica 
 Mansfield – traccia dell'album Songs from the West Coast di Elton John del 2001

Persone 
 Charles Mansfield – chimico e riformatore sociale britannico
 Jayne Mansfield – attrice statunitense
 Jeremy Mansfield – conduttore radiofonico sudafricano
 June Mansfield – danzatrice statunitense
 Katherine Mansfield – scrittrice neozelandese
 Peter Mansfield – fisico inglese
 Richard Mansfield – attore statunitense
 W. Duncan Mansfield – regista statunitense